Het FIFA-wereldkampioenschap voetbal voor clubs (Engels: FIFA Club World Cup) werd in 2007 voor de vierde keer gehouden. Het voetbaltoernooi, waar de beste clubteams ter wereld aan meededen, werd gehouden in het Japanse Tokio, Toyota en Yokohama van 7 tot en met 16 december. Ten opzichte van vorig jaar deden er zeven in plaats van zes teams mee. Om de publieke belangstelling te vergroten deed vanaf deze editie ook de Japanse kampioen (winnaar van de J-League) mee. Deze club speelde in de voorronde tegen de winnaar van de OFC Champions League, de zwakste continentale competitie. De winnaar van dit duel stroomde door naar de kwartfinale. Toevallig werd de Japanse kampioen Urawa Red Diamonds ook Aziatisch kampioen. Het Japanse team speelde daardoor direct in de kwartfinale. Als plaatsvervanger van de Japanse kampioen deed de verliezend kampioen van het Aziatisch kampioenschap mee. Dit was Sepahan FC uit Iran, dat aan moest treden in de voorronde.

Deelname 

Omdat er maximaal één club per land mag deelnemen verving Sepahan FC als verliezend finalist van de AFC Champions League de Japanse kampioen Kashima Antlers.

Speelschema
Alle tijden zijn in de lokale tijd (UTC +9)

Voorronde

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 2007
Voetbal in Japan
Voetbal